1911 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 Инженер Е. К. Кнорре создал проект центрального железнодорожного вокзала в Москве, который должен был разместиться под землёй между Театральным и Неглинным проездами.
 В России на Тамбовском вагоноремонтном заводе механик Н.К Галахов предложил устанавливать на пассажирских вагонах усовершенствованную эллиптическую рессору.
 На территории Марокко проложена первая железнодорожная линия.
 На территории Бенина проложена первая железная дорога.
 На территории Замбии началось строительство железной дороги.

Новый подвижной состав 

 В России на Сормовском заводе начат серийный выпуск паровозов серии С.
 В Норвегии на заводах AEG и Skabo освоен выпуск электровозов серии NSB El 7.
 в Англии завершён выпуск серии паровозов LSWR M7 class. Всего построено 105 экземпляров.

Персоны

Примечания